«The Ultimate Collection» — дев'ятнадцята компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 16 листопада 2004 року лейблами Epic і Legacy.

Списки композицій 
Примітка: * - треки, що раніше були невипущеними.

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Диск 4

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона